Обобщённый потенциал — понятие классической механики, применяемое для удобного вычисления обобщённых сил, зависящих от обобщённых скоростей.

Формулировка 

Рассмотрим механическую систему с  степенями свободы, с кинетической энергией  и обобщёнными силами . Здесь всюду . Рассмотрим выражение для потенциальной энергии в виде функции . Потребуем, чтобы уравнения Лагранжа 

, 

имели вид 

, где ,  - обобщённый потенциал. 

Обобщённым потенциалом называется функция , удовлетворяющая уравнению 

, 

Найдём зависимость функции  от обобщённых скоростей.

 

Так как обобщённые силы явно от обобщённых ускорений не зависят, то обобщённый потенциал может быть только линейной функцией от обобщённых скоростей: 

 

Далее: 

. 

Таким образом: 

, где  

В случае, если функции  не зависят явно от времени, то обобщённые силы складываются из потенциальных сил  и гироскопических сил .

Пример 
Рассмотрим силу Лоренца, действующую на точечный электрический заряд в электромагнитном поле: , где  - электрический заряд,  - скорость заряда,  - напряжённость электрического поля,  - индукция магнитного поля,  - скорость света. Обобщённый потенциал для силы Лоренца можно ввести формулой: , где  - скалярный потенциал,  - векторный потенциал

Примечания

Литература 
 

Теоретическая механика